Чайна Оупън 2014 е тенис турнир на твърди кортове, провеждащ се в китайската столица Пекин от 29 септември до 5 октомври. Това е 16-ото издание на турнира. Част е от Сериите 500 на ATP Световен Тур 2014 и категория Задължителни висши на WTA Тур 2014.

ATP участници на сингъл

Поставени тенисисти 

 1 Класиране към 22 септември 2014 г.

Други участници 
Тенисисти, получили уайлд кард в основната схема:
  Бай Ян
  Фелисиано Лопес
  Анди Мъри
  Виктор Троицки

Тенисисти, преминали квалификациите:
  Теймураз Габашвили
  Петер Гойовчик
  Мартин Клижан
  Михаил Кукушкин

Отказвания 
 Преди началото на турнира
  Лу Йен-сун
  Дмитрий Турсунов

 По време на турнира
  Ернест Гулбис

ATP участници на двойки

Поставени двойки 

 1 Класиране към 22 септември 2014 г.

Други участници 
Двойки, получили уайлд кард в основната схема:
  Новак Джокович /  Филип Крайнович
  Лю Сию /  Нин Юкин

Двойка, преминала квалификациите:
  Йохан Брунстрьом /  Николас Монро

Двойка, влязла като щастлив губещ (lucky loser):
  Теймураз Габашвили /  Михаил Кукушкин

Отказвания 
 Преди началото на турнира
  Фернандо Вердаско (лични причини)
 По време на турнира
  Ернест Гулбис
  Филип Крайнович (болест)

WTA участници на сингъл

Поставени тенисистки 

 1 Класиране към 22 септември 2014 г.

Други участници 
Тенисистки, получили уайлд кард в основната схема:
  Мария Кириленко
  Франческа Скиавоне
  Сюй Шилин
  Кайлин Джан
  Джу Лин

Тенисистки, преминали квалификациите:
  Мона Бартел
  Белинда Бенчич
  Полона Херцог
  Бетани Матек-Сандс
  Моника Никулеску
  Цветана Пиронкова
  Силвия Солер Еспиноса
  Сюй Ифан

Отказвания 
 Преди началото на турнира
  Виктория Азаренка (травма на десния крак)
  Доминика Цибулкова
  Ли На (отказване от професионалния тенис)
  Слоун Стивънс
  Вера Звонарьова

 По време на турнира
  Даниела Хантухова (травма на лявото коляно)
  Анастасия Павлюченкова (замаяност)
  Симона Халеп (контузия в бедрото)
  Серина Уилямс (травма в коляното)
  Винъс Уилямс (вирусно заболяване)

WTA участници на двойки

Поставени двойки 

 1 Класиране към 22 септември 2014 г.

Други участници 
Двойки, получили уайлд кард в основната схема:
  Симона Халеп /  Ралука Олару
  Хан Синюн /  Джан Кайлин
  Бетани Матек-Сандс /  Джен Сайсай
Двойка, влязла като заместник (alternates):
  Мона Бартел /  Манди Минела

Отказвания 
 Преди началото на турнира
  Даниела Хантухова (травма на лявото коляно)

 По време на турнира
  Кейси Делакуа (травма в крака)
  Симона Халеп (контузия в бедрото)

Шампиони

Сингъл мъже 

  Новак Джокович побеждава  Томаш Бердих с резултат 6–0, 6–2.

Сингъл жени 

  Мария Шарапова побеждава  Петра Квитова с резултат 6–4, 2–6, 6–3.

Двойки мъже 

  Жан-Жюлиен Ройер /  Хория Текау побеждават  Жюлиен Бенето /  Вашек Поспишил с резултат 6–7(6–8), 7–5, [10–5].

Двойки жени 

  Андреа Хлавачкова /  Шуай Пън побеждават  Кара Блек /  Саня Мирза с резултат 6–4, 6–4.

Външни препратки 
 Официален сайт

WTA Тур 2014
Чайна Оупън